Un poltergeist est un phénomène paranormal.
 Poltergeist est le nom donné par l'Union astronomique internationale à l'exoplanète PSR B1257+12 c ;
 Poltergeist, une saga cinématographique d'horreur américaine :
 Poltergeist, film réalisé par Tobe Hooper en 1982, et produit par Steven Spielberg ;
 Poltergeist 2, suite sortie en 1986 ;
 Poltergeist 3, autre suite sortie en 1988 ;
 Poltergeist, film réalisé par Gil Kenan en 2015, remake du Poltergeist de 1982 ;
 Poltergeist : Les Aventuriers du surnaturel est une série télévisée américano-canadienne ;
 Poltergeist est l'épisode 53 de la saison 3 de Kaamelott ;
 Poltergeist est une attraction du parc Six Flags Fiesta Texas ;
 Poltergeist est un groupe de heavy metal suisse.
 Poltergeist est une chanson de  présente sur l'album The Altar sorti le .

Homonymie de titre